THD se može odnositi na:

 Koeficijent harmonijskih izobličenja, oznaka koeficijenata
 Total Hi Def (Totalni HD), format optičkog diska